Castrucci ist der Nachname folgender Personen:

 Giovanni Battista Castrucci (1541–1595), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Pietro Castrucci (1679–1752), italienischer Violinist und Komponist
 Prospero Castrucci (1690–1760), italienischer Violinist und Komponist